Ancistrus claro  — вид лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов (Loricariidae), аквариумная рыбка.

Описание 
По внешнему виду — миниатюрный вариант голубого сомика-анцистра (до 7—8 см) со слегка отличающейся окраской.

Ареал 
Ареал в природе: бассейн реки Куиаба (Cuiabá River) в верховьях реки Парагвай, в Южной Америке.

Примечания 

Сомики-анцистры
Рыбы Южной Америки
Животные, описанные в 1999 году
Аквариумные рыбы